

Patronymes 
Gorbatchev, Gorbatchiov (masculin ; ) ou Gorbatcheva, Gorbatchiova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Gorbatchev (1931-2022), homme d'État soviétique et russe, dirigeant de l'URSS de 1985 à 1991 et secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique.
 Nikolaï Gorbatchev (1948-2019), céiste soviétique pratiquant la course en ligne
 Raïssa Gorbatcheva (1932-1999), épouse de Mikhaïl Gorbatchev
 Sergueï Gorbatchev (1982-), joueur russe de volley-ball

Patronyme russe